Batallas (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Batallas (plaats), een plaats in deze gemeente